Slipknot:

 Slipknot — американская группа, исполняющая музыку в стиле ню-метал.
 Slipknot — первый официальный студийный альбом американской ню-метал-группы Slipknot.
 Slipknot — песня одноименной группы, изданная на их демо Mate.Feed.Kill.Repeat.
 Slipknot — американская кроссовер-трэш-группа, образованная в 1980 году в Нью-Хэвен, штат Коннектикут.